Кьо́га — крупное мелководное озеро, точнее комплекс озёр, в Уганде, площадь около 1720 км², находится на высоте 1034 м над уровнем моря. Белый Нил впадает в Кьогу по пути из озера Виктория в озеро Альберт. Основной приток воды — из озера Виктория — регулируется гидроэлектростанцией Налубаале в Джиндже. Будучи частью системы Великих Африканских озёр, Кьога не считается Великим озером. Недалеко расположено озеро Кваниа.

Максимальная глубина озера около 5,7 м, а в среднем — не более 4 м. Места, где глубина менее 3 м, полностью покрыты водяными лилиями, а на большей части заболоченной береговой линии растут папирус и водяной гиацинт. Папирус также образует плавучие острова, дрейфующие между мелкими твёрдыми островами. Озеро окружают заболоченные территории, питающиеся из целой системы рек и ручьёв.

В озере Кьога отмечены 46 видов рыб, а также большое число крокодилов.

Ливни Эль-Ниньо в 1997—1998 подняли уровень озера на крайне высокую отметку, это привело к тому, что крупные острова из папируса и водяного гиацинта оторвались от берега и скопились в месте оттока из озера в Белый Нил. Это ещё больше подняло уровень воды, в 2002 было затоплено около 580 км² прибрежных территорий и вызвало переселение местных жителей и социально-экономические потрясения. В 2004 правительство Египта выделило Уганде безвозмездную помощь в размере 13 миллионов долларов США для переброски воды озера в Нил. В 2005 отток воды из озера был всё ещё в значительной мере затруднён.

Примечания

Литература 
 
 DWD (2002) El Niño preparedness for Lake Kyoga and other flood prone areas of Uganda. Directorat du développement de l’eau, Ministère de l’eau, des terres et de l’environnemen, Entebbe, Ouganda.
 ILM (2004) Support to the Management of Sudd Blockage on Lake Kyoga. Edité par l'Integrated Lake Management Project by Environmental Impact Assessment Centre de Finlande, EIA Ltd. ()
 Twongo, T. (2001) ''The Fisheries and environment of Kyoga Lakes. Fisheries Resources Research Institut (FIRRI), Jinja, Ouganda.
 

Бассейн Белого Нила
Озёра Уганды